Gare de Riga à Moscou
Gare centrale de Riga